Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute du 5 au .

Regina Maršíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Anliot, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helen Anliot et Regina Maršíková.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Brisbane
Tennis en Australie en 1977
Tennis en décembre 1977